Burke är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Aedanus Burke
 Alexandra Burke
 Alfred Burke
 Andrew H. Burke
 Barbara Burke
 Bernard Burke
 Billie Burke
 
 Brian Burke
 Clem Burke
 Daniel Burke
 David Burke
 Donna Burke
 Doug Burke
 Edmund Burke (1729–1797),  irländsk-brittisk filosof och statsman
 Edward R. Burke
 Frank W. Burke
 Jack Burke Jr
 
 
 Johnny Burke
 Joseph Burke (född 1923), irländsk cricketspelare
 Kenneth Burke
 Lynn Burke
 Michael E. Burke
 Oliver Burke
 Raymond Leo Burke (född 1948), amerikansk kardinal och ärkebiskop
 Sarah Burke
 Sean Burke
 Solomon Burke
 Steven Burke
 Tarana Burke
 Thomas A. Burke
 Thomas Burke (friidrottare)
 Thomas Burke (författare)
 Thomas Burke (guvernör)
 Tim Burke

Engelska efternamn